Jewgienij Biełousow (ur. 1962) – radziecki saneczkarz
 Jewgienij Biełousow (ur. 1970) – radziecki i rosyjski bokser
 Jewgienij Biełousow (1964-1997) – radziecki i rosyjski piosenkarz